De Serie A 1992/93 was het 90ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 62ste seizoen van de Serie A. De competitie begon op 6 september 1992 en eindigde op 6 juni 1993. AC Milan werd kampioen.

Eindstand

Kampioen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 1992/93 uit in de Serie A.

Scheidsrechters

AC Milan

Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 1992/93 onder leiding van trainer-coach Fabio Capello voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden en zo de titel prolongeerden.

Prijzen

Team van het Jaar
De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport stelde aan het einde van het seizoen het navolgende team van het jaar samen, op basis van cijfers van de verslaggevers van het vermaarde roze sportdagblad.

Doel
Gianluca Pagliuca (Internazionale, 6.58 punten)
Verdediging
Georges Grun (AC Parma, 6.37), Franco Baresi (AC Milan, 6.55), Paolo Maldini (AC Milan, 6.58)
Middenveld
Ion Sabau (Brescia, 6.28), Antonio Manicone (Internazionale, 6.42), Aron Winter (Lazio Roma, 6.51)
Francesco dell'Anno (Udinese, 6.55), Massimo Orlando (Fiorentina, 6.26)
Aanval
Roberto Mancini (Sampdoria, 6.40), Ruben Sosa (Internazionale, 6.68)

Zie ook
Coppa Italia 1992/93

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1992/93